«Ашприанал» Пекка Аалто (; ) — финский сверхмарафонец. Начал бегать в качестве хобби в 25 лет. В настоящее время работает курьером. Аалто — член марафонской команды Шри Чинмоя. В 2006 году Тарья Халонен, бывший президент Финляндии, назвала его «Международным посланником спорта».

История 
В 1999 Аалто начал участвовать в многодневных пробегах. В 2006 году на пробеге 3100 миль «Самопревосхождение» он показал второй результат за всё время существования пробега. 29 октября 2006 Аалто финишировал первым в суточном забеге в Сан-Франциско, пробежав более . Аалто также является трёхкратным чемпионом 6- и 10-дневного забегов «Самопревосхождение», проводящихся в Нью-Йорке. Три года подряд он бежал все 3 пробега серии «Самопревосхождение» в Нью-Йорке (6-дневный, , 700 миль). Он выиграл 9 раз самый длинный сертифицированный пробег в мире — 3100 миль «Самопревосхождение», финишировав в 2015 году за рекордное время — 40 дней 09:06.21, пробегая в среднем  в день.

Результаты

См. также 
 Шри Чинмой

Примечания

Ссылки 
 
 «Ашприанал» Пекка Аалто на MultidayWiki
 
 
 

Сверхмарафонцы
Бегуны на длинные дистанции Финляндии